Cooper Lake — кодовое название третьего поколения микроархитектуры центральных процессоров Xeon Scalable, которая является преемницей микроархитектуры Cascade Lake. Процессоры Cooper Lake ориентированы исключительно на 4-x и 8-и сокетные системы в рамках новой платформы Cedar Island. Анонс процессоров произошел 18 июня 2020 года.

Процессоры

Примечания 

Микроархитектуры Intel
X86